UGC är en förkortning som kan syfta på:
 User-generated content, användargenererat innehåll
 Uppsala General Catalogue of Galaxies